Jeunesse Sportive de Kabylie (), auch bekannt unter den Abkürzungen JSK (Tifinagh-Transliteration: ) oder JS Kabylie, ist ein algerischer Fußballverein aus Tizi Ouzou aus der Region Kabylei. Die Fans von JSK sind traditionell Berber (Kabylen), deshalb ist die Schrift auf dem Vereinswappen in Tifinagh und nicht wie bei den anderen Vereinen Algeriens auf Arabisch verfasst.

Der 1946 gegründete Verein gehört zu den reichsten und erfolgreichsten Klubs Afrikas. Neben 14 nationalen Meisterschaften konnten bereits sechs Erfolge in den verschiedenen Pokalen der CAF gefeiert werden.

Im Sommer 2014 erlangte der Verein internationale Bekanntheit, weil der Kameruner Albert Ebossé Bodjongo während eines Spiels durch einen geworfenen Gegenstand so schwer am Kopf verletzt wurde, dass er wenig später verstarb.

Ehemalige Namen 
 JS Kawkabi (1974–1977)
 JE Tizi Ouzou (1977–1989)

Erfolge 
 Algerische Meisterschaft
 Meister: 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989, 1990, 1995, 2004, 2006, 2008
 Vize-Meister: 1978, 1979, 1981, 1988, 1994, 1999, 2002, 2005, 2007, 2009, 2014, 2019

 Algerischer Pokal 
 Sieger: 1977, 1986, 1992, 1994, 2011
 Finalist: 1979, 1991, 1999, 2004, 2014, 2018

 Algerischer Super Cup
 Sieger: 1992
 Finalist: 1994, 1995, 2006

 Afrikanischer Supercup
 Sieger: 1982
 Finalist: 1996

 CAF Champions League
 Sieger: 1981, 1990

 Afrikanischer Pokal der Pokalsieger
 Sieger: 1995

 CAF Confederation Cup
 Sieger: 2000, 2001, 2002
 Finalist: 2021

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1978: Der Verein erhielt in der ersten Spielrunde ein Freilos.
 1981: Der FC Horsed zog seine Mannschaft nach dem ersten Spiel aus dem Wettbewerb zurück.
 1981: Der al Ahly Kairo zog seine Mannschaft nach der Ermordung des Staatspräsidenten Anwar Sadat aus dem Wettbewerb zurück.
 1984: Der Sporting Clube Bissau zog seine Mannschaft nach der Auslosung zurück.
 1995: Der Verein erhielt in der ersten Spielrunde ein Freilos.
 2000: Der ASLAD Moundou zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus dem Wettbewerb zurück.
 2001 & 2002: Der Verein erhielt in der ersten Spielrunde ein Freilos.
 2015: Der Verein wurde wegen des Todes von Albert Ebossé Bodjongo trotz Qualifikation von der CAF Champions League 2015 ausgeschlossen.

Weblinks 

 Offizielle Website

Kabylie, JS
Sport (Tizi Ouzou)
Gegründet 1946